Borkhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Arndt Borkhardt (* 1963), deutscher Pädiater und Onkologe
 Hertha-Lore Borkhardt (* 1939), deutsche Mikrobiologin